Lada-Vaz Žiguli – automobile sovietica (poi russa)
Monti Žiguli – catena montuosa e collinare russa
Zigulì – caramelle che prendono il nome dai nomi russi precedenti